Westerwolde (streek)
Westerwolde (waterschap)
Westerwolde (gemeente), een gemeente in de provincie Groningen